Osoby o tym nazwisku:
 Imre Szalontai – węgierski zapaśnik 
 Zoltán Szalontai – węgierski zapaśnik